Leesburg steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Leesburg (Alabama)
 Leesburg (Florida)
 Leesburg (Georgia)
 Leesburg (Illinois)
 Leesburg (Indiana)
 Leesburg (Kentucky)
 Leesburg (Mississippi)
 Leesburg (New Jersey)
 Leesburg (Ohio)
 Leesburg (Texas)
 Leesburg (Virginia)
 Leesburg (Idaho)